Klinck ist der Familienname folgender Personen:

 Byrle Klinck (1934–2016), kanadischer Eishockeyspieler
 Fabian Klinck (* 1976), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Fanny Klinck (1844–1929), deutsche Schriftstellerin
 Kristian Klinck (* 1979), deutscher Politiker

Sonstiges:
 Klinck-Nunatak, Nunatak im Palmerland, Antarktika